peut désigner :

 Keeping Up with the Joneses, un téléfilm de 1972 réalisé par Jerry Paris ;
 Keeping Up with the Joneses, un épisode de La Nouvelle Famille Addams en 1999 ;
 Keeping Up with the Joneses, une série télévisée de 2005 ;
 Keeping Up with the Joneses, une série télévisée de 2010 ;
 Keeping Up with the Joneses, une série télévisée de 2011 ;
 Keeping Up with the Joneses, un court-métrage de 2013 ;
 Keeping up with the Joneses: The Movie, un film de 2013 ;
 Keeping Up with the Joneses, titre original du film Les Espions d'à côté réalisé par Greg Mottola et sorti en 2016.

Expression 
 , une expression idiomatique anglophone.